Керченский троллейбус () — троллейбусная система в крымском городе Керчь. Введена в эксплуатацию 18 сентября 2004 года и стала последней открытой троллейбусной системой в Крыму и на постсоветском пространстве. Представлена единственным маршрутом.

История строительства 

Первый проект троллейбусного транспорта в городе Керчи был разработан ещё в 1977 году. Планировалось построить три городских линии: в центр к железнодорожному вокзалу, к заводу имени Войкова и в микрорайон Аршинцево. Начатые в 1978 году работы шли очень низкими темпами. Поэтому срок открытия дважды сдвигали, сначала на 1988 год, потом на 1990.

В конце 1980-ых была попытка восстановить строительство, но в 1994 году строительство опять было остановлено. В сентябре 2003 года, Президент Украины Леонид Кучма распорядился возобновить строительство троллейбусного депо и опор. Пуск состоялся 18 сентября 2004 года в 12:35 в торжественной обстановке при участии делегации Кабмина Украины, в т.ч. Премьер-министра В. Януковича, которому был вручен проездной билет №АК 0002 (билет №АК 0001 был зарезервирован за Л. Кучмой). Через пару лет было принято решение о расширении сети — строительстве второй очереди, которая была торжественно открыта 16 сентября 2007 года. 12 сентября 2009 года, в день города, была открыта третья очередь до ЖД вокзала.

Маршруты

Подвижной состав 

В мае 2021 на линии замечены только ВМЗ-5298 и один ЮМЗ. Участок Гагаринское кольцо — Завод Войкова троллейбусы проходили на автономном ходу, а ЮМЗ и машины без АХ на него не заезжали. 

После ремонта подстанции на ул. Генерала Петрова в декабре 2021, все машины опять пошли по обычному расписанию

Действующий

Инфраструктура системы

Конечные станции городских маршрутов с диспетчерскими пунктами 
 Ворошиловское кольцо — единственная в городе конечная станция

Конечные и разворотные кольца 
 Автовокзал — Кольцо имеет разворот на Ворошиловское кольцо.
 Гагаринское кольцо — ранее использовалось конечной маршрута № 1

Перспективы 
Планировалась поставка троллейбусов с автономным ходом для запуска троллейбусного маршрута до Аршинцево. 

Однако, эти планы не были осуществлены, на маршруты в Аршинцево были добавлены дополнительные автобусы большой вместимости.

Планировалось разделение маршрута № 1 на два: Ворошилова — Автовокзал, Войкова — ж/д Вокзал.

Однако на данный момент основной проблемой сети является отсутствие подстанции на Гагаринском кольце, из-за чего необходимо или купить ещё несколько машин с УАХ (что более вероятно), или установить подстанцию для использования там ЮМЗ.

Троллейбусный парк 
Троллейбусный парк: шоссе Героев Сталинграда, 21.

См. также 
 Керченский трамвай — существовал с 1935 по 1941 год.

Ссылки

Социальные сети 
 Сообщество в «Facebook»

Примечания 

Транспорт Керчи
Троллейбусные системы Крыма
2004 год в Крыму